VKO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Vnukovo, Mosca, Russia